Cher – druga koncertowa rezydentura amerykańskiej piosenkarki Cher w Caesars Palace w Las Vegas. Za trwający trzy lata kontrakt Cher otrzymała 60 mln USD. Pierwszy pokaz spośród 192 odbył się 6 maja 2008, a ostatni 8 lutego 2011. W pokazie za każdym razem udział brało 17 tancerzy, występujących w kostiumach zaprojektowanych przez Boba Mackie. Rezydentura zarobiła 97 mln USD.

Lista utworów 
Źródło:

Lista koncertów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Trasy koncertowe w 2008
Trasy koncertowe w 2009
Trasy koncertowe w 2010
Trasy koncertowe w 2011
Trasy koncertowe Cher
Cher